St. Edward’s College ist der Name mehrerer Bildungseinrichtungen weltweit:
 St Edward’s College, eine katholische Schule in Liverpool, England
 St Edward’s College (East Gosford), eine High School in Gosford, New South Wales, Australien
 St. Edward’s College (Malta), eine Schule in Vittoriosa, Malta

außerdem als historische Bezeichnung:

 St. Edward’s University, eine Universität in Austin, Texas, Vereinigte Staaten, die zwischen 1885 und 1925 St. Edward’s College hieß.